Часелька — топонимы в Ямало-Ненецком автономном округе России.

 Часелька — река на севере Западной Сибири, приток р. Таз
 Часелька — упразднённый в 2006 году посёлок (деревня) на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Примечания